Reconhecida no mercado como sinônimo de qualidade, a Editora FGV oferece a seus leitores publicações de excelência em diversas áreas do conhecimento, sempre com a preocupação de contribuir para a melhoria da educação e pesquisa no país. São mais de 250 os títulos de autores brasileiros e estrangeiros, fundamentais para a formação intelectual e o debate nas áreas de Ciências Políticas, Administração, Economia, Direito, Antropologia, História, Sociologia, Marketing e Arquivologia.

História 
Criada em 1974, a Editora FGV tem como marcas a escolha criteriosa dos títulos que compõem seu catálogo e o excelente tratamento gráfico e editorial dado a cada obra.

O permanente compromisso com qualidade e inovação resulta no sucesso de produtos como a coleção FGV Management – que em sete anos vendeu quase um milhão e meio de exemplares, tornando-se referência para a educação continuada em administração de negócios – e a coleção digital, que disponibiliza livros para download na íntegra pela internet.

Ligações externas 
 Site oficial

Fundacao
Fundação Getulio Vargas